
Termin -{DP2}- ima više značenja.

 -{GPR44}-, G protein-spregnuti receptor
 Sigma DP2, fotografska kamera